Biografies: Emilio Mola Vidal, el General Mola, líder del cop d'estat a Espanya del 1936
 Biologia: Mola (gènere), gènere de peixos al qual pertany el peix lluna
 Etologia: Mola de peixos, conjunt dens i agrupat de peixos
 Mitologia: Mola o millet, ésser mitològic
 Tecnologia:
 Mola de molí, pedra rodona amb un forat al mig que forma part del mecanisme de moldre d'un molí 
 Mola o esmoladora, màquina eina per polir materials
 Toponímia: 
 Mola del Boix, diversos indrets.
 El Pilar de la Mola, poble de Formentera al mig de l'altiplà de la Mola, a l'est de l'illa 
 Mola de la Vila (Forcall), paratge natural del municipi de Forcall (Els Ports) 
 Bosc de la Mola, bosc del municipi de Sarroca de Bellera, dins de l'antic terme de Benés, Alta Ribagorça 
 Castell de la Mola, castell de Novelda
 Túnel de la Mola, túnel que uneix Sóller amb el Port de Sóller a Mallorca
 Fortalesa de la Mola, al Port de Maó i construïda entre els anys 1848 i 1875 per ordre d'Isabel II
 Far de la Mola, far del poble del Pilar de la Mola de l'illa de Formentera construït l'any 1861
 Alcocero de Mola, municipi de la província de Burgos (Castella i Lleó, Espanya)
 Mola di Bari, ciutat de la Pulla
 Mola de Castell, molí de l'antic terme de Mont-ros, actualment pertanyent al municipi de la Torre de Cabdella
 La Mola d'Amunt, casal ribagorçà del municipi de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà) 
 La Mola del Sastre, mola hidràulica que aprofitava les aigües del riu del Cantó
 Muntanyes:
 La Mola (Bonastre), entre els municipis de Bonastre, Creixell i la Pobla de Montornès
 La Mola (Gallifa), al municipi de Gallifa (Vallès Occidental) 
 La Mola (Sant Llorenç del Munt), al massís de Sant Llorenç del Munt (Vallès Occidental)
 Mola de Son Pacs, al municipi de Valldemossa (Mallorca)
 Mola d'Avall, al municipi de Colldejou (Baix Camp)
 Mola del Guirro, al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
 Mola dels Quatre Termes o Mola d'Estat, tossal de les muntanyes de Prades (Conca de Barberà)
 Mola d'Estat, entre municipis de Prades i de Vimbodí
 Mola de l'Esclop, al municipi d'Andratx (Mallorca)
 Mola d'Ares (1323 m), al municipi d'Ares del Maestrat (Alt Maestrat)
 Mola de Planícia, al municipi de Banyalbufar (Mallorca)
 Mola de Colldejou, a la Serralada Prelitoral al municipi de Colldejou
 Mola del Guerxet, entre els municipis de Montblanc, Vimbodí i Poblet
 Mola del Valencià, a Ulldecona a la comarca del Montsià
 Mola Cima, al massís del Montsià (Montsià) al límit entre Alcanar i Ulldecona 
 Mola Extremera, muntanya de 1002 metres de Mas de Barberans (Montsià) 
 Mola de Godall, a la Serra de Godall, dins del municipi de Godall (Montsià)
 Mola de les Bruixes, a la Serra de Godall, dins del municipi d'Ulldecona (Montsià)
 Puig de la Mola al massís del Garraf
 Roca de la Mola (Tremp), a Gurp de la Conca (Pallars)
 Pic de la Mola (Baix Maestrat)
 Miscel·lània:
 Mola (art), forma d'art tèxtil